Osoby o tym nazwisku:
 Norman Bergamelli – włoski narciarz alpejski
 Sergio Bergamelli – włoski narciarz alpejski